lotnisko – obszar, na którym lądują statki powietrzne
dzielnice miast
 Lotnisko – dzielnica Żar
 Lotnisko – dzielnica Rumi
 Lotnisko – dzielnica Grudziądza
 Lotnisko – osiedle Stargardu
 Lotnisko – osiedle i obszar MSI w Warszawie

Zobacz też 
 port lotniczy (ujednoznacznienie)